Chauvency-le-Château, une commune française, située dans le département de la Meuse.
 Le Tournoi de Chauvency, événement festif et social de la fin du .
 Chauvency-Saint-Hubert, une commune française, située dans le département de la Meuse.